Когам — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Когам — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Когам — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Когам — село в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.